Fotbollsspelare som deltagit i Damallsvenskan säsongen 2009.

Spelare 2009 sorterade efter lag

Linköpings FC

Umeå IK

LdB FC Malmö

Kopparbergs/Göteborg

KIF Örebro DFF

Djurgårdens IF DFF

Sunnanå SK

AIK

Hammarby IF DFF

Kristianstads DFF

Piteå IF

Stattena IF

Se även 
Damallsvenskan 2009

Källor

Svenska fotbollsspelare
Spelartrupper i Damallsvenskan